La formula molecolare C19H30O2 può indicare:
 Diidrotestosterone
 Androsterone

Formule molecolari